Pheropsophus  — род жуков-бомбардиров, относящийся к семейству жужелиц.

Распространение 
Всесветное (тропики и субтропики).

Описание 
Надкрылья на вершине прямо срезаны, задние крылья развиты. Личинки развиваются за счет яйцекладок медведок (Gryllotalpa).

Классификация 
Выделяют 3 подрода:  (2 вида),  (7) и  (100). Иногда все виды Старого Света выделяют в род Stenaptinus (около 100 видов), оставляя в роде только виды Неотропики. В России на Дальнем Востоке встречается один вид Pheropsophus (Stenaptinus) javanus.

Выделяют более 130 видов:

 Pheropsophus abbreviatus Arrow, 1901
 Pheropsophus abyssinicus Alluaud, 1916
 Pheropsophus acutecostatus Fairmaire, 1892
 Pheropsophus adrianae Giachino, 2005
 Pheropsophus aequinoctialis (Linnaeus, 1763)
 Pheropsophus africanus (Dejean, 1825)
 Pheropsophus akhaensis Kirschenhofer, 2010
 Pheropsophus alexandrae Giachino, 2003
 Pheropsophus amnicola Darlington, 1968
 Pheropsophus andrewesi Jedlicka, 1964
 Pheropsophus androyanus Alluaud, 1932
 Pheropsophus angolensis (Erichson, 1843)
 Pheropsophus aptinoides Chaudoir, 1876
 Pheropsophus aptinomorphus Heller, 1910
 Pheropsophus arcanus (Erichson, 1843)
 Pheropsophus assimilis Chaudoir, 1876
 Pheropsophus baehri Giachino, 2005
 Pheropsophus baliothorax Heller, 1910
 Pheropsophus balkei Giachino, 2005
 Pheropsophus basiguttatus Chaudoir, 1876
 Pheropsophus beauvoisi Dejean, 1825
 Pheropsophus beckeri Jedlicka, 1930
 Pheropsophus bequaerti Burgeon, 1937
 Pheropsophus bimaculatus (Linnaeus, 1771)
 Pheropsophus bipartitus Fairmaire, 1868
 Pheropsophus biplagiatus Chaudoir, 1876
 Pheropsophus bisulcatus Chaudoir, 1843
 Pheropsophus borkuanus Bruneau De Mire, 1990
 Pheropsophus brussinoi Giachino, 2005
 Pheropsophus canis Darlington, 1968
 Pheropsophus capensis Chaudoir, 1876
 Pheropsophus capitatus Jedlicka, 1935
 Pheropsophus cardoni Maindron, 1898
 Pheropsophus catoirei (Dejean, 1825)
 Pheropsophus catulus Darlington, 1968
 Pheropsophus chaudoiri Arrow, 1901
 Pheropsophus chinensis Jedlicka, 1963
 Pheropsophus cincticollis Laferte-Senectere, 1850
 Pheropsophus cinctus (Gory, 1833)
 Pheropsophus claudiae Giachino, 2005
 Pheropsophus congoensis Arrow, 1901,
 Pheropsophus consularis (Schmidt-Goebel, 1846)
 Pheropsophus darwini Giachino, 2003
 Pheropsophus debauvii (Guerin-Meneville, 1838)
 Pheropsophus delmastroi Giachino, 2005
 Pheropsophus dilatatus Burgeon, 1936
 Pheropsophus dimidiatus Arrow, 1901
 Pheropsophus discicollis (Dejean, 1825)
 Pheropsophus dregei Chaudoir, 1876
 Pheropsophus dux Chaudoir, 1876
 Pheropsophus ecuadorensis Hubenthal, 1911
 Pheropsophus emarginatus Chaudoir, 1876
 Pheropsophus exiguus Arrow, 1901
 Pheropsophus fastigiatus (Linnaeus, 1764)
 Pheropsophus fulminans (Fabricius, 1801)
 Pheropsophus fumigatus (Dejean, 1825)
 Pheropsophus galloi Giachino, 2005
 Pheropsophus gironieri Eydoux & Souleyet, 1839
 Pheropsophus globulicollis Hubenthal, 1918
 Pheropsophus gracilis Arrow, 1901
 Pheropsophus gregoryi Giachino, 2003
 Pheropsophus guanxiensis Kirschenhofer, 2010
 Pheropsophus guineensis Chaudoir, 1876
 Pheropsophus halteri (Chaudoir, 1837)
 Pheropsophus hassenteufeli Straneo, 1960  
 Pheropsophus heathi Arrow, 1901
 Pheropsophus hilaris (Fabricius, 1798)
 Pheropsophus hispanicus (Dejean, 1824)
 Pheropsophus humeralis Chaudoir, 1843
 Pheropsophus impressicollis Laferte-Senectere, 1850
 Pheropsophus infantulus Bates, 1892
 Pheropsophus insignis Boheman, 1848
 Pheropsophus iranicus Reitter, 1919
 Pheropsophus javanus (Dejean, 1825)
 Pheropsophus jessoensis A.Morawitz, 1862
 Pheropsophus jurinei Dejean, 1825
 Pheropsophus katangensis Burgeon, 1937
 Pheropsophus kersteni Gerstaecker, 1866
 Pheropsophus kolbei Hubenthal, 1924
 Pheropsophus krichna (Maindron, 1906)
 Pheropsophus lafertei Arrow, 1901
 Pheropsophus langenhani Hubenthal, 1911
 Pheropsophus laticostis Chaudoir, 1876
 Pheropsophus lineifrons Chaudoir, 1850
 Pheropsophus lissoderus Chaudoir, 1850
 Pheropsophus livingstoni Arrow, 1901
 Pheropsophus longipennis Chaudoir, 1843
 Pheropsophus maculicollis Hubenthal, 1914
 Pheropsophus madagascariensis (Dejean, 1831) 
 Pheropsophus malaisei Landin, 1955
 Pheropsophus marginatus (Dejean, 1825)
 Pheropsophus marginicollis Motschulsky, 1854
 Pheropsophus marginipennis (Castelnau, 1835)
 Pheropsophus mashunus Peringuey, 1896
 Pheropsophus minahassae Heller, 1903
 Pheropsophus minor Murray, 1857
 Pheropsophus nanodes Bates, 1892
 Pheropsophus nebulosus Chaudoir, 1876
 Pheropsophus nigerrimus Jedlicka, 1935
 Pheropsophus nigricollis Arrow, 1901
 Pheropsophus nigriventris Chaudoir, 1878
 Pheropsophus nyasae Arrow, 1901
 Pheropsophus obliquatus (J.Thomson, 1858)
 Pheropsophus occipitalis (W.S.Macleay, 1825)
 Pheropsophus pallidepunctatus Arrow, 1901
 Pheropsophus palmarum Chaudoir, 1876
 Pheropsophus parallelus (Dejean, 1825)
 Pheropsophus pauliani Colas, 1944
 Pheropsophus pedes Darlington, 1968
 Pheropsophus perroti Arrow, 1901
 Pheropsophus picicollis Chaudoir, 1876
 Pheropsophus planti Chaudoir, 1876
 Pheropsophus platycephalus Reichardt, 1967
 Pheropsophus prophylax Heller, 1903
 Pheropsophus raffrayi Chaudoir, 1878
 Pheropsophus recticollis Arrow, 1901
 Pheropsophus reductus Colas, 1944
 Pheropsophus riedeli Giachino, 2005
 Pheropsophus rivieri (Demay, 1838)
 Pheropsophus rolex Morvan, 1995
 Pheropsophus rufimembris Fairmaire, 1901
 Pheropsophus scythropus Andrewes, 1923
 Pheropsophus senegalensis (Dejean, 1825)
 Pheropsophus siamensis Chaudoir, 1876
 Pheropsophus stenopterus Chaudoir, 1878
 Pheropsophus straneoi Giachino, 2003
 Pheropsophus suensoni Schauberger, 1923
 Pheropsophus tamdaoensis Kirschenhofer, 2010
 Pheropsophus transvaalensis Peringuey, 1896
 Pheropsophus tripustulatus (Fabricius, 1792)
 Pheropsophus tristis Arrow, 1901
 Pheropsophus ubomboensis Barker, 1919
 Pheropsophus uelensis Burgeon, 1937
 Pheropsophus uniformis Hubenthal, 1914
 Pheropsophus verticalis Dejean, 1825
 Pheropsophus wolfi Giachino, 2005
 Pheropsophus yunnanensis Kirschenhofer, 2010

Примечания

Литература 
 Крыжановский О. Л. 1983. Подсем. Brachininae. // Фауна СССР, Жесткокрылые (Том I, вып. 2).- Ленинград, «Наука», с.288-289.
 Лафер Г. Ш. 1989. Подсем. Brachininae // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР (Том III, Часть 1).- Ленинград, «Наука», 220—222.

Ссылки 
 Brachininae — www.zin.ru
 Род Pheropsophus на сайте Fauna Europaea

Brachininae
Роды жесткокрылых